«No Limit» — пятый сингл нидерландской евродэнс-группы 2 Unlimited, вышедший в январе  года.

История 
Это первый сингл со второго альбома No Limits! и наиболее успешный в дискографии группы, а также наиболее коммерчески успешный трек в Европе за 1993 год и одна из наиболее известных евродэнс-композиций в истории.

Как и предыдущие релизы, британская версия сингла не содержит рэп-партии Рэя, а лишь только вокал Аниты. Однако слово «Techno» из строки «I’m making techno and I am proud» («Я делаю техно и горжусь этим») было засемплировано и превращено в напев «Techno! Techno! Techno! Techno!» в середине трека.

В 2000 году сингл был переиздан под названием «No Limit (Millennium Remixes)», а в 2003 году — под названием «No Limit 2.3», заняв 41-ую позицию в чартах Германии

Список композиций

Чарты

Сертификаты

Кавер-версии 
 Кавер-версия от Irene Moorsand and de Smurfen в 1995 году возглавляла вершину голландского чарта в течение 6 недель.
 В 2009 году свою версию «No Limit» записала немецкая поп-группа beFour. Их вариант вошёл в Топ-20 Австрии.

Примечания

Ссылки 
 
 2 Unlimited на Youtube

Композиции в стиле евродэнс
Песни по алфавиту
Песни 1993 года
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Золотые синглы
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы 2 Unlimited